Albania peut signifier en anglais Albanie ou l'Albanie du Caucase.

 Albania, municipalité du département de Santander ;
 Albania, municipalité du département de Caquetá ;
 Albania, municipalité du département de La Guajira.